

Musica 
 The Loner – singolo di Neil Young del 1969
 The Loner – album di Daniel Sahuleka del 1990

Cinema 
 The Loner – film del 2016 diretto da Daniel Grove

Televisione 
 Cavaliere solitario (The Loner) – serie televisiva statunitense
 The Loner – film per la televisione del 1988 diretto da Abel Ferrara